Praça Duque de Caxias (Belo Horizonte)
 Praça Duque de Caxias (Salvador)

Desambiguação